Sierra Grande (popularmente conocida como Fuente del Espino por estar situado en el paraje del mismo nombre) es una pedanía del Municipio de Martos situada a 12 km de la ciudad de Martos. Cuenta con 200 habitantes aproximadamente.

La mayoría de su población se dedica a la agricultura del olivo. Cuenta con un colegio de infantil y primaria.

Sierra Grande
Geografía de Martos